

Anno 
 1664 – (MDCLXIV in numeri romani) è un anno dell'XVII secolo
 1664 a.C.

Astronomia 
 1664 Felix – asteroide della fascia principale del sistema solare

Altro 
 1664 – marchio di birra francese